Lewis Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lewis Island, Antarktis, ö,

Australien 

 Lewis Island, South Australia, ö,

Kanada 

 Lewis Island, Newfoundland, ö,

Skottland 
 Lewis, Skottland, norra delen av ön Lewis and Harris

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar